Квачани — село в Словаччині, окрузі Ліптовский Мікулаш Жилінського краю.
 Квачани — село в Словаччині, Пряшівському окрузі Пряшівського краю.